Hrabstwa w USA:
 Coös (ang. Coos County) – w stanie New Hampshire
 hrabstwo Coos (ang. Coos County) – w stanie Oregon
 język coos – język z penutiańskiej fyli językowej.